Le qualificazioni del singolare  maschile del Brisbane International 2013 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Teste di serie

  Gilles Müller (primo turno)
  Ryan Harrison (qualificato)
  Olivier Rochus (primo turno)
  Jesse Levine (qualificato)

 Ričardas Berankis (secondo turno)
 Thiemo de Bakker (primo turno)
 Tim Smyczek (primo turno)
 Alex Bogomolov, Jr. (secondo turno)

Qualificati

 Denis Kudla
 Ryan Harrison

 John Millman
 Jesse Levine

Tabellone qualificazioni

1ª sezione

2ª sezione

3ª sezione

4ª sezione

Note 
 

Brisbane International 2013
ATP World Tour 2013